Esistono più comuni francesi con questo nome

Pouilly – Mosella
Pouilly – Oise